

Geografia
Cañas — município na província de La Rioja, Espanha
Villar de Cañas — município na província de Cuenca, Espanha
Cañas (cantão) — na Costa Rica
Isla de Cañas — na província de Salta, Argentina
Amatlán de Cañas — município do estado de Nayarit, no México

Outros usos 
Cañas (cratera) — de Marte
Juan José Cañas Gutiérrez — futebolista espanhol (n. 1972)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes